Kot Ik! (Eek! the Cat) – kanadyjsko-amerykański serial animowany
 EEK – korona estońska, jednostka monetarna Estonii